Rollerball (pel·lícula del 1975), pel·lícula dirigida per Norman Jewison, estrenada el 1975
 Rollerball (pel·lícula del 2002), pel·lícula dirigida per John McTiernan, estrenada l'any 2002